Симаны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Симаны — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Симаны — деревня в Пыталовском районе Псковской области.